Molekulska formula -{C16H18N2}- se može odnositi na:

 1-(2-Difenil)piperazin
 Metapramin
 Nomifensin
 Agroklavin